O20 est un sigle qui peut faire référence à :
 Autoroute turque O20, périphérique d'Ankara ;
 Hémorragie en début de grossesse, d’après la classification internationale des maladies ;
 HNLMS O 20, un sous-marin de la Marine royale néerlandaise.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres